Эрн — фамилия ( или ) и топоним:

Известные носители 
 Эрн, Александр Александрович (1869—1931) — присяжный поверенный, российский политический деятель, член IV Государственной думы.
 Эрн, Виктор (1907—1997) — немецкий офицер-подводник, капитан 2-го ранга.
 Эрн, Владимир Францевич (1882—1917) — русский религиозный философ.
 Эрн, Николай Францевич (1879—1972) — генерал-майор русской императорской армии, генерал-лейтенант Парагвайской армии.
 Эрн, Фёдор Александрович (1863—1926) — педагог, министр народного просвещения Северо-Западного правительства, председатель Псковской городской думы.

Топоним 
 Эрн — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Эрн — река в Ирландии
 Лох-Эрн — озеро в Ирландии